Arahad is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Arahad I, het zevende hoofd van de Dúnedain.
Arahad II, het tiende hoofd van de Dúnedain.